20 Grandes Éxitos es un nombre común dado a discos recopilatorios de diversos artistas, entre ellos se encuentran:

 20 grandes éxitos de Enanitos Verdes.
 20 Grandes Éxitos de Soda Stereo.
 20 Grandes Éxitos de Los Fabulosos Cadillacs.
 20 - Grandes Éxitos de Laura Pausini.
 20 Grandes Éxitos de Coco Díaz